Brodszky ist der Familienname folgender Personen:

Nikolaus Brodszky (1905–1958), russischer Komponist und Musiker
Sándor Brodszky (1819–1901), ungarischer Landschafts- und Stilllebenmaler
 Dezső Brodszky (1910–1901), ungarischer Ingenieur, Professor der TU Budapest